Александр Сергеевич Нико́льский (1884—1953) — советский архитектор. Лауреат Сталинской премии первой степени (1951).

Биография 
Родился 8 (20 марта) 1884 года в Саратове. Закончил Третье реальное училище Санкт-Петербурга (1902). Сейчас это 155 гимназия Центрального района Санкт-Петербурга. В (1912) окончил Институт гражданских инженеров (ИГИ), совершенствовался в Италии. Преподавал в ИГИ (1927—1932, с 1928 профессор), в ЛИЖСА имени И. Е. Репина (1933—1953).

В 1925—1932 возглавлял ленинградскую группу Общества современных архитекторов (ОСА), входил в редакцию журнала ОСА «Современная архитектура».

В дни блокады вёл иллюстрированный дневник (частично опубликован в сборнике «Советская архитектура», выпуск 18), почти полностью текст и рисунки дневника напечатаны в книге «Ленинградский альбом» в 1984 году.

Автор цикла рисунков и гравюр, выполненных в осаждённом Ленинграде, и альбома рисунков «Парк имени С. М. Кирова» (издание 1950).

Умер 16 июля 1953 года. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Постройки А. С. Никольского 
 Клуб завода «Красный путиловец» им. Ильича в Ленинграде.  Перестройка под клуб церкви Святителя Николая Чудотворца и  Св. мученицы царицы Александры при Путиловском заводе (1901–1906, арх. В. А. Косяков). Строительство: 1925–1926. Совместно с К. И. Кашиным. Проспект Стачек, 48 (здание перестроено). 
 Жилой массив Тракторной улицы (Крыловский участок) и жилой массив ул. Белоусова в Ленинграде. Совместно с Г. А. Симоновым и А. И. Гегелло. Строительство: 1925–1927. 
 Школа имени 10-летия Октября. Строительство: 1925–1927. Проспект Стачек, 15. 
 Стадион «Красный Спортинтерн» в Ленинграде. Напротив Минеральной ул. на Кондратьевском пр., 12 (старая нумерация). Совместно с Л. М. Хидекелем. Строительство 1927–1929 (здание не сохранилось).
 Деревянное здание клуба для рабочих Северной судостроительной верфи в Ленинграде. Построен на основе проекта рабочего клуба для г. Кандалакши. Строительство: 1927–1929. Совместно с Л. М. Хидекелем (здание не сохранилось). 
 1926–1932. Архитектурное оформление моста в Вологде. Инженер Г. П. Передерий. 
 Круглые бани в поселке Лесном в Ленинграде. Совместно с Н. Ф. Демковым и В. М. Гальпериным. Строительство: 1927–1930. Ул. Карбышева, 29а.
 Общественные Ушаковские бани «Гигант» в Ленинграде. Совместно с Н. Ф. Демковым. Строительство: 1928–1930. Ул. Зои Космодемьянской, 7.
 Стадион завода «Красный Путиловец» на 12 тысяч мест в Ленинграде. Совместно с К. И. Кашиным и Я. Я. Кетчер. В конце улицы Зои Космодемьянской. Строительство: 1928–1929, (здание не сохранилось).
 Здание школы завода «Светлана» на 1000 человек в поселке Лесном в Ленинграде. 1929. Совместно с В. М. Гальпериным, А. А. Заварзиным, Н. Ф. Демковым (здание перестроено). Политехническая ул., 22.
 Здание радиостанции в Колпине. Строительство: 1931–1932 (здание не сохранилось).
 Здания лесотехникума в Тихвине: студенческий городок с деревянными зданиями учебных корпусов и студенческим общежитием. Строительство: 1930–1933 (построено частично). 
 Спортбаза «Красный химик» завода «Красный треугольник» на 35 тысяч мест в Ленинграде. Совместно с К. И. Кашиным. Строительство: 1932, 1946. Площадь Стачек (здание перестроено).
 Праздничное оформление площади Восстания в Ленинграде к 15-й годовщине Октября. Совместно с А. А. Заварзиным и Л. М. Хидекелем. 1932.
 Стадион имени С. М. Кирова и парк на Крестовском острове в Ленинграде Строительство: 1932–1950 (проект осуществлен частично). Совместно с К. И. Кашиным.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1951) — за архитектуру Стадиона имени С. М. Кирова в Ленинграде

Библиография 
 Nikolsky A. S. Die natürliche Beleuchtung in Innenräumen // Wasmuths Monatsheft für Baukunst. 1926. № 4.
 Никольский А. С.  Конкурсный проект здания хлебозавода в Ленинграде // Современная архитектура. 1926. № 5–6. 
 Никольский А. С. Естественное освещение внутри помещений // Современная архитектура. 1928. № 3.
 Никольский А. С. О новом школьном строительстве // Современная архитектура. 1928. № 4. 
 Никольский А. С.  Проект бани // Современная архитектура. 1928. № 3. 
 Никольский А. С.  Из работ моей мастерской // Академия архитектуры. 1934. № 1–2. 
 Никольский А. С.  Остров веселья и здоровья // Вечерняя Красная газета. 1934. 8 июля. 
 Никольский А. С. Реальная фантазия // Литературная газета. 1935. 1 сентября. 
 Никольский А. С. Творческий отчет в связи с предстоящим съездом архитекторов // Архитектура СССР. 1935. № 4. С. 52-54.
 Никольский А. С.Стадион имени С. М. Кирова // Архитектура и строительство Ленинграда. 1950. Сб. 13. С. 5-16. (в соавторстве с К. И. Кашиным).
 Никольский А. С. Каталог чертежей и рисунков. Л., 1980. 
 Ленинградский альбом. Л.: Искусство, 1984. 224 с.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Козлов Д.В. Никольский и супрематисты / И|& Cборник статей факультета истории искусства ЕУСПб. Издательство ЕУСПб. 2009.  
 Козлов Д.В. Остров имени Никольского / ПРО стадион им. Кирова. СПб., 2010. Издательство "Красный матрос". 

Архитекторы СССР
Архитекторы Санкт-Петербурга
Похороненные на Литераторских мостках
Выпускники Санкт-Петербургского третьего реального училища
Члены Петербургского общества архитекторов
Члены Союза архитекторов СССР
Архитекторы-конструктивисты
Архитекторы русского авангарда
Члены Объединения современных архитекторов